Ukrainska mästerskapet i ishockey 2013/2014 var den 22 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, Ukrainas högsta-liga i ishockey. Säsongen 2012/2013 gick serien under namnet Profesionalna chokejna liha, men denna säsong var serien åter i Ukrainas ishockeyförbunds regi. Säsongen avslutades med slutspelet mars.

Grundserien 

 Vinnytski Haidamaky blev uteslutna ur ligan, då de vid flera tillfällen misslyckats att ta sig till bortamatcher på grund av sin dåliga ekonomi. Alla deras resultat (sex matcher) ströks från tabellen.

Slutspelet 
Slutspelet spelades enligt nedan.

Referenser

Ishockeysäsongen 2013/2014
Ishockey i Ukraina
2013 i Ukraina
2014 i Ukraina